Mare crudele (The Cruel Sea) – film del 1953 diretto da Charles Frend
 The Cruel Sea – gruppo musicale australiano